Даньшино — название населённых пунктов в России:
 Даньшино — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Даньшино — деревня в Задонском районе Липецкой области.
 Даньшино — село в Хлевенском районе Липецкой области.
 Даньшино — село в Белинском районе Пензенской области.